Henri Permeke, (1849-1912), Belgisch kunstschilder en vader van Constant Permeke
 Constant Permeke, (1886-1952), Belgisch kunstschilder en beeldhouwer, zoon van Henri Permeke
 Paul Permeke, (1918-1990), Belgisch kunstschilder, zoon van Constant Permeke
 Bibliotheek Permeke, Antwerpse bibliotheek
 Permeke, Nederlandstalige naam voor de gemeente Prémesques in het Noorderdepartement